José Mármol (Buenos Aires) - Argentijnse plaats
 José Mármol (dichter) - Argentijns dichter. Naamgever van bovenstaande plaats